Cenizo blanco puede referirse a:
 el nombre común de la planta Atriplex laciniata; o
 el nombre común de la planta Chenopodium album.